Michael Stewart (né le  à Calgary, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il a la double nationalité canadienne et autrichienne.

Carrière de joueur 
Après son séjour de 3 saisons avec les Spartans de l'Université du Michigan, il rejoint le club-école des Rangers de New York, les Rangers de Binghamton de la Ligue américaine de hockey. Par la suite, sa carrière fut une suite d'équipes des rangs mineurs avant de partir jouer en Europe où il a évolué l'équipe de Villach en Autriche.

Son numéro a été retiré par l'équipe autrichienne au terme de sa carrière.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1989-1990 ||Spartans de Michigan State ||NCAA ||45 ||2 ||6 ||8 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1990-1991 ||Spartans de Michigan State||NCAA ||37 ||3 ||12 ||15 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 ||Spartans de Michigan State||NCAA ||8 ||1 ||3 ||4 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1992-1993 ||Rangers de Binghamton ||LAH ||68 ||2 ||10 ||12 ||71 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1993-1994 ||Rangers de Binghamton ||LAH ||79 ||8 ||42 ||50 ||75 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|rowspan="2"|1994-1995 ||Rangers de Binghamton ||LAH ||68 ||6 ||21 ||27 ||83 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Falcons de Springfield ||LAH ||7 ||0 ||3 ||3 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|- align=center 
|1995-1996 ||Vipers de Détroit ||LIH ||41 ||6 ||6 ||12 ||95 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996||Falcons de Springfield ||LAH ||29 ||2 ||6 ||8 ||44 ||10 ||1 ||3 ||4 ||22
|- 
|1996-97 ||Équipe Nationale Canadienne ||Intl. ||60 ||12 ||20 ||32 ||87 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997||Americans de Rochester ||LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||9 ||1 ||3 ||4 ||23
|- 
|1997-1998 ||Moose du Manitoba ||LIH ||69 ||5 ||19 ||24 ||133 ||3 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|1998-1999 ||Moose du Manitoba ||LIH ||77 ||5 ||10 ||15 ||136 ||5 ||0 ||1 ||1 ||11
|- 
|1999-2000 ||Moose du Manitoba ||LIH ||76 ||6 ||11 ||17 ||156 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2000-2001 ||Lions de Frankfurt ||DEL ||58 ||1 ||9 ||10 ||130 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002 ||EC Villacher SV ||EBEL ||46 ||10 ||22 ||32 ||147 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||EC Villacher SV ||EBEL ||54 ||4 ||18 ||22 ||125 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 ||EC Villacher SV ||EBEL ||55 ||3 ||18 ||21 ||103 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||EC Villacher SV ||EBEL ||47 ||5 ||15 ||20 ||109 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 ||EC Villacher SV ||EBEL ||47 ||0 ||12 ||12 ||79 ||13 ||3 ||5 ||8 ||22
|-
|2006-2007 ||EC Villacher SV ||EBEL ||55 ||4 ||15 ||19 ||129 ||7 ||0 ||2 ||2 ||39
|- 
|2007-2008 ||EC Villacher SV ||EBEL ||45 ||5 ||14 ||19 ||154 ||5 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2008-2009 ||EC Villacher SV ||EBEL ||45 ||3 ||21 ||24 ||110 ||6 ||0 ||3 ||3 ||2
|- 
|2009-2010 ||EC Villacher SV ||EBEL ||49 ||5 ||11 ||16 ||71 ||5 ||1 ||1 ||2 ||2

Internationales 

|2005|| ||CM||5||0||0||0||4|| 
|-
|2006|| Autriche ||CM d1||5||1||1||2||6||
|-
|2007|| Autriche ||CM||6||1||1||2||6||

Honneur 

2006 : remporte la médaille d'or au Championnat du monde de hockey sur glace, division 1 (Groupe B) avec l'équipe d'Autriche.

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en mai 1972
Joueur international canadien de hockey sur glace
Joueur international autrichien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur des Rangers de Binghamton
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Vipers de Détroit
Joueur du Moose du Manitoba (LIH)
Joueur du EC Villacher SV
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Calgary